Brutalna siła (org. Brute force) – film z 1947
 Brute Force – gra na konsolę Xbox
 Atak brute force – technika łamania haseł polegająca na sprawdzaniu wszystkich możliwości
 Wyszukiwanie wyczerpujące (czasem określane jako brute force) – metoda projektowania algorytmów